Cadogan est un nom dérivé de l'anthroponyme gallois Cadwgan. Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Alexander Cadogan (1884-1968), fonctionnaire britannique
 Henry Cadogan (1868-1908), vicomte de Chelsea, officier, homme politique et fonctionnaire britannique
 Levi Cadogan (né en 1995), athlète de la Barbade, spécialiste du sprint
 William Cadogan (1er comte Cadogan) (1675-1726), général britannique

Nom de lieu 
 Cadogan (Alberta), hameau dans la province canadienne d'Alberta
 Cadogan Hall, salle de concert dans le quartier de Chelsea de Londres

Culture 
 Catogan (anciennement aussi « cadogan »), coiffure dont le nom vient du général William Cadogan

Homonymie de patronyme